Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Гелена Сукова.

Моніка Селеш виграла титул, у фіналі перемігши Аманду Кетцер з рахунком 6–0, 6–1. Для Селеш це був перший турнір після ножового поранення під час матчу в квітні 1993 року.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло. 

 Штеффі Граф (2-ге коло)
 Моніка Селеш (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
 Яна Новотна (півфінал)
 Марі П'єрс (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Анке Губер (чвертьфінал)
 Іва Майолі (чвертьфінал)
 Мері Джо Фернандес (знялась due to endometriosis)
 Емі Фрейзер (3-тє коло)
 Бренда Шульц-Маккарті (знялася)
 Наталі Тозья (3-тє коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Мартіна Хінгіс (3-тє коло)
 Юдіт Візнер (3-тє коло)
 Іріна Спирля (3-тє коло)
 Сабін Аппельманс (3-тє коло)
 Каріна Габшудова (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Тур WTA 1995
1995 у канадському спорті
Canadian Open (теніс)